Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Кубка УЕФА 2007/08.

В рамках квалификации было проведено два раунда, которые определили 32 участника первого раунда. При жеребьёвке каждого из раундов участвующие команды делились на 2 корзины («сеяные» и «несеяные») в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2006/07, а также на 3 географические зоны.

Первый квалификационный раунд 
В первом раунде стартовали 74 клуба. Жеребьёвка состоялась 29 июня 2007 года. Первые матчи прошли 19 июля, ответные — 2 августа 2007 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Во втором раунде участвовали 64 клуба, среди которых 37 победителей первого отборочного раунда, 16 команд, начинающих борьбу со второго раунда, и 11 победителей Кубка Интертото. Жеребьёвка была проведена 3 августа 2007 года. Первые матчи прошли 16 августа, ответные — 30 августа 2007 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Кубок УЕФА 2007/2008